Скугры — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Дно.

Расположена в северной части района, в 5 км к северо-западу от районного центра, города Дно, на реке Шилинка.

Население 

Численность населения деревни составляла на 2000 год — 354 человека, на 2010 год — 292 человека.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Должицкой волости (с центром в д. Искра), с 2006 до 2015 года — в состав Лукомской волости.

Ссылки 
 Сайт Дновского района. Лукомская волость

Примечания 

Населённые пункты Дновского района